Innocent Sinners – film del 1958, regia di Philip Leacock
 Innocent Sinners – film del 1917, regia di Herman C. Raymaker